Lougol steht für:

 Lougol (Foulatari), Weiler in der Gemeinde Foulatari in Niger
 Lougol (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger